Frauke Petry – politica tedesca
 Jeff Petry – hockeista su ghiaccio statunitense
 Lasse Petry – calciatore danese
 Susanne Petry – modella tedesca
 Wolfgang Petry – cantautore tedesco
 Zsolt Petry – ex calciatore ungherese